Irene je lahko:

 Irene, boginja miru v grški mitologiji
 Irene, žensko osebno ime